Le elezioni comunali in Abruzzo del 2004 si sono svolte il 12 e 13 giugno, con eventuale turno di ballottaggio il 26 e 27 giugno, in contemporanea con le elezioni amministrative nelle altre regioni italiane. Complessivamente, sono andati al voto 162 comuni abruzzesi, di cui 4 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, tra cui il capoluogo provinciale Teramo.

Riepilogo sindaci eletti

Provincia di Chieti

Altino

Ari

Bomba

Borrello

Bucchianico

Canosa Sannita

Carpineto Sinello

Casalanguida

Casalincontrada

Castel Frentano

Castelguidone

Civitaluparella

Civitella Messer Raimondo

Colledimezzo

Crecchio

Cupello

Fara Filiorum Petri

Filetto

Fossacesia

Fresagrandinaria

Frisa

Gessopalena

Gissi

Liscia

Miglianico

Montazzoli

Montebello sul Sangro

Monteferrante

Montenerodomo

Monteodorisio

Mozzagrogna

Orsogna

Paglieta

Palmoli

Palombaro

Pennadomo

Pennapiedimonte

Perano

Pizzoferrato

Poggiofiorito

Pollutri

Pretoro

Rapino

Roccaspinalveti

San Buono

San Giovanni Lipioni

Santa Maria Imbaro

Schiavi di Abruzzo

Taranta Peligna

Tornareccio

Torrebruna

Torrevecchia Teatina

Treglio

Vacri

Villalfonsina

Villamagna

Provincia dell'Aquila

Acciano

Aielli

Anversa degli Abruzzi

Barisciano

Bugnara

Cagnano Amiterno

Capestrano

Cappadocia

Carapelle Calvisio

Castel del Monte

Castel di Ieri

Castel di Sangro

Castelvecchio Calvisio

Castelvecchio Subequo

Celano

Collarmele

Collelongo

Collepietro

Corfinio

Fagnano Alto

Fontecchio

Gagliano Aterno

Goriano Sicoli

Introdacqua

Lecce nei Marsi

Lucoli

Magliano de' Marsi

Massa d'Albe

Molina Aterno

Morino

Navelli

Ocre

Opi

Oricola

Pacentro

Pescocostanzo

Pettorano sul Gizio

Pizzoli

Poggio Picenze

Raiano

Roccacasale

Rocca di Botte

Rocca di Cambio

Rocca Pia

San Benedetto in Perillis

San Pio delle Camere

Sante Marie

Santo Stefano di Sessanio

Scoppito

Sulmona

Tione degli Abruzzi

Villa Santa Lucia degli Abruzzi

Villa Sant'Angelo

Villetta Barrea

Vittorito

Provincia di Pescara

Abbateggio

Bolognano

Cappelle sul Tavo

Caramanico Terme

Castiglione a Casauria

Catignano

Città Sant'Angelo

Civitaquana

Corvara

Farindola

Lettomanoppello

Loreto Aprutino

Montebello di Bertona

Montesilvano

Moscufo

Nocciano

Picciano

Pietranico

Roccamorice

Rosciano

Salle

Torre de' Passeri

Turrivalignani

Vicoli

Villa Celiera

Provincia di Teramo

Alba Adriatica

Arsita

Campli

Canzano

Castiglione Messer Raimondo

Cellino Attanasio

Cermignano

Colledara

Corropoli

Fano Adriano

Giulianova

Montefino

Montorio al Vomano

Morro d'Oro

Mosciano Sant'Angelo

Nereto

Pineto

Rocca Santa Maria

Sant'Egidio alla Vibrata

Sant'Omero

Silvi

Teramo

Torano Nuovo

Torricella Sicura

Tortoreto

Tossicia

Note 

Abruzzo
2004